Red River může znamenat:

 Red (řeka) () — červená řeka
 Red River (Wisconsin) — město ve Wisconsinu v USA
 Red River (Nové Mexiko) — město v Novém Mexiku v USA

Externí odkazy